Cielesze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo.
 Cielesze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.
Cielesze – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.